Макдэниел, Макданьел, Макдэниэл () — английская фамилия. Известные носители:

 Макдэниел, Ксавьер (род. 1963) — американский баскетболист.
 Макдэниел, Милдред (1933—2004) — американская легкоатлетка.
 Макдэниел, Роберт (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Макдэниел, Сара (род. 1995) — американская модель.
 Макдэниел, Хэтти (1895—1952) — американская актриса.

Примечания